Schattenhof ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Schattenhof (Donzdorf), Ortsteil der Gemeinde Donzdorf, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Schattenhof (Kammerstein), Ortsteil der Gemeinde Kammerstein, Landkreis Roth, Bayern